Tetsu è un nome proprio di persona maschile giapponese.

 Tetsuya Ogawa, anche noto come Tetsu – musicista giapponese
 Roger Testu, anche noto come Tetsu – cartonista giapponese